Удинск — название населённых пунктов в России:

 Удинск — посёлок в Заринском районе Алтайского края, упразднён в 2000 г.
 Удинск — село в Хоринском районе Бурятии.
 Удинск — село в составе района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

См. также 
 (29189) Удинск
 Удинское
 Нижнеудинск